Grez ist der Name mehrerer Gemeinden:

In Frankreich:

 Grez im Département Oise
 Le Grez im Département Sarthe
 Grez-en-Bouère im Département Mayenne
 Grez-Neuville im Département Maine-et-Loire
 Grez-sur-Loing im Département Seine-et-Marne
 Villiers-sous-Grez im Département Seine-et-Marne

In Belgien:

 Grez-Doiceau